Lizum (betont auf -zum, von bündnerromanisch lozza: „Schlamm, Kotlache“, aus lateinisch lutum: „Leim, Kitt, Kot“) bedeutet Alm als Bestandteil eines Almnamens. Die Bedeutung ergibt sich aus der ursprünglich kotigen Beschaffenheit dieser Weidefläche. Vergleichbar damit ist der im Tiroler Deutschen verwendete Almname Kotalm. Eine Lizum ist in der Regel am Talschluss gelegen.

Der Almname kommt in Österreich vor in

 Axamer Lizum, ein Gebiet bei Axams und
 Wattentaler Lizum, ein Gebiet bei Wattenberg

Literatur 
 Johannes Kramer: Italienische Sprache und Literatur an der Jahrtausendwende: Beiträge zum Kolloquium zu Ehren von Ignazio Toscani. Buske Verlag, 2002, S. 210 ().

Weblinks 

Flurname